

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 10 марта

Национальные 
  — День национального театра.
  — День труда.
  — День учителя.
  — День начала сухого сезона
  — День архивов.
 Древний Рим — Праздник Венеры

Религиозные

Католицизм 
 Память святой Анастасии;
 память Химелина Виссенакенского;
 память Иоанна Огилви;
 память Макария Иерусалимского;
 память Папы Римского Симплиция.

Православие10 марта 2015 года  // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. 
 Примечание: указано для невисокосных лет, в високосные годы список иной  см. 11 марта.
 Память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского (806);
 память священномученика Александра Виноградова, пресвитера;
 преподобномученицы Мстиславы (Фокиной) (1938);
 память священномученика Николая Троицкого, пресвитера (1945).

Именины 
 Католические: Анастасия, Джон, Макар, Симплиций, Химелин.
 Православные: Александр, Мстислава, Николай, Тарасий. (Примечание: указано для невисокосных лет, в високосные годы список иной  см. 11 марта.)

События 
См. также: :Категория:События 10 марта

До XIX века 
 1535 — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова.
 1710 — Вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География, или краткое земного мира описание».
 1736 — премьера оперы-балета «Галантная Индия» Ж.-Ф. Рамо, в Третьей редакции: в четырёх выходах с прологом (Париж, Королевская академия музыки).
 1755 — в Санкт-Петербурге дана первая в Российской империи опера на русском языке — «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи (автор либретто — А. П. Сумароков).
 1762 — В Тулузе подвергся колесованию протестант Жан Калас, что послужило поводом для начала кампании Вольтера за религиозную терпимость.
 1791 — Запатентован копёр для забивания свай.
 1797 — Столица штата Нью-Йорк перенесена из Нью-Йорка в Олбани.

XIX век 
 1801 — В Британии начата первая перепись населения.
 1806 — По указу императора Александра I создан музей Московского Кремля.
 1813 — В Германии учреждён военный орден «Железный крест».
 1814 — второй день сражения при Лаоне, Наполеон побеждён.
 1862 — Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги.
 1876 — Спустя три дня после получения патента на изобретённый им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате.
 1878 — В Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Григорьевича Шевченко.
 1893 — Берег Слоновой Кости стал французской колонией.

XX век 
 1900 — в ходе Второй англо-бурской войны произошло Дрейфонтейнское сражение.
 1904 — Гибель эскадренного миноносца «Стерегущий».
 1905 — В Лондоне основан футбольный клуб «Челси».
 1906 — В Британии открыта линия Бейкерлоо Лондонского метрополитена.
 1910 — В Китае запрещено рабство.
 1910 — Первые ночные полёты совершил француз Эмиль Обрэн на моноплане «Блерио». Оба его полёта протяжённостью 20 км начались и закончились на аэродроме Виллалугано в Буэнос-Айресе (Аргентина).
 1914 — Английская суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее мясной тяпкой изрубила картину Веласкеса с изображением Венеры.
 1918 — Ввиду германской угрозы Съезд Советов принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву.
 1918 — Большевистское правительство Украины переехало из Полтавы в Екатеринослав.
 1920 — Совет ольстерских националистов проголосовал за принятие правительственного закона об Ирландии, в соответствии с которым страна должна была быть разделена на две части — Северную и Южную — с собственными парламентами.
 1924 — Установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией.
 1939 — Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве.
 1939 — Открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в СССР и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму».
 1943 — Начаты работы по созданию ядерного оружия в СССР.
 1945 — Бомбардировка Токио авиацией США. Погибло от 80 до свыше 100 тысяч человек.
  — американская радиоведущая Милдред Гилларс осуждена за государственную измену за сотрудничество с Германией.
  — Фульхенсио Батиста совершил Государственный переворот на Кубе и назначил себя в качестве «временного президента».
 
 открыта антарктическая научная станция «Лазарев».
 восстание в Тибете. В результате подавления восстания Далай-лама XIV и его сторонники были изгнаны в город Дармсала (Индия) (см. 17 марта).
  
 индейцы в Канаде получили право голоса.
 в Великобритании впервые опубликован национальный хит-парад альбомов. Первое место тогда занял Фрэдди Кэннон с пластинкой Explosive Freddy Cannon.
  — в районе Магдебурга (ГДР) сбит американский самолёт-разведчик RB-66.
  — под Афинами произошла катастрофа самолёта Douglas DC-6A компании Trans Mediterranean Airways, погибли 5 человек.
  — ВВС США произвели первый с начала массированных бомбардировок Северного Вьетнама налёт на главные промышленные объекты страны.
  — с целью прекратить теологические брожения и стимулировать эмиграцию в Израиль, Кнессет постановил считать евреем не только «рождённого от еврейки», но и всякого нееврея, принявшего иудаизм.
  — на Минском радиозаводе произошёл взрыв.
  — давка в «Сокольниках», 21 погибший.
  — несколько групп астрономов США, Австралии, Индии, ЮАР открыли кольца Урана.
  — редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов (то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов).
  — В Ватикане опубликована «Памятка об истоках человеческой жизни и величии деторождения: ответы на некоторые вопросы сегодняшнего дня», в которой осуждены методы экстракорпорального оплодотворения и содержались призывы запретить эксперименты с живыми эмбрионами человека.
  — катастрофа Fokker F28 под Драйденом: сразу же после взлёта самолёт упал на лес, погибли 23 из 69 человек, находившихся на борту.
  — многотысячный митинг в Москве в поддержку стремления Литвы к независимости.

XXI век 
 
 автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter достигла Марса.
 в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» начался чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении.
 2019 — В Эфиопии разбился самолёт Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.
  — крах Silicon Valley Bank.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся 10 марта

До XVIII века 
 1415 — Василий II Васильевич Тёмный (ум. 1462), великий князь московский (с 1425), сын Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.
 1452 — Фердинанд II (ум. 1516), король Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя, супруг и соправитель королевы Изабеллы Кастильской.
 1503 — Фердинанд I (ум. 1564), император Священной Римской империи (с 1556).
 1536 — Томас Говард, 4-й герцог Норфолк (ум. 1572), английский аристократ и государственный деятель.
 1596 — Мария Елизавета Шведская (ум. 1618), принцесса из династии Ваза, дочь короля Швеции Карла IX и Кристины Гольштейн-Готторпской.
 1604 — Иоганн Рудольф Глаубер (ум. 1670), немецкий химик и аптекарь.
 1628 — Марчелло Мальпиги (ум. 1694), итальянский биолог и врач, один из основоположников микроскопической анатомии растений и животных.
 1653 — Джон Бенбоу (ум. 1702), английский адмирал.

XVIII век 
 1709 — Георг Вильгельм Стеллер (ум. 1746), немецкий учёный-натуралист, адъюнкт натуральной истории и ботаники Петербургской академии наук.
 1749 — Лоренцо да Понте (ум. 1838), итальянский либреттист и переводчик.
 1772 — Фридрих Шлегель (ум. 1829), немецкий философ, критик, филолог, лингвист, писатель.
 1776 — Луиза Прусская (ум. 1810), супруга Фридриха Вильгельма III, королева-консорт Пруссии, бабушка российского императора Александра II.
 1777 — Луи Эрсан (ум. 1860), французский художник и гравер.
 1787
 Устим Кармалюк (убит в 1835), украинский крестьянин, предводитель движения крестьян на Подолье в 1813—1835 гг.
 Франсиско Мартинес де ла Роса (ум. 1862), испанский поэт, драматург, политик и дипломат. Председатель правительства Испании.
 1788 — Йозеф фон Эйхендорф (ум. 1857), немецкий поэт и писатель.
 1789 — Мануэль де ла Пенья-и-Пенья (ум. 1850), мексиканский политический и государственный деятель, 18-й Президент Мексики.

XIX век 
 1802 — Василий Каратыгин (ум. 1853), российский актёр, трагик.
 1833 — Педро Антонио де Аларкон (ум. 1891), испанский писатель и политик.
 1844 — Пабло де Сарасате (ум. 1908), испанский скрипач и композитор.

 1845 — Александр III (ум. 1894), российский император (1881—1894).
 1849 — Леонид Позен (ум. 1921), российский скульптор-передвижник и политический деятель.
 1852 — Тадас Даугирдас (ум. 1919), литовский художник, археолог, краевед, один из авторов герба и флага Литвы.
 1854 — Томас Маккензи (ум. 1930), новозеландский политик, 18-й премьер-министр Новой Зеландии.
 1858 — Генри Уотсон Фаулер (ум. 1933), английский педагог, лексикограф, исследователь английского языка.
 1864 — Адамс Алкснис (ум. 1897), латышский рисовальщик и живописец-реалист.
 1867 — Эктор Гимар (ум. 1942), французский архитектор и художник-декоратор. Один из самых известных представителей стиля ар-нуво,создатель знаменитых входных павильонов парижского метрополитена.
 1870 — Давид Рязанов (расстрелян в 1938), деятель российского революционного и профсоюзного движения, историк, библиограф, архивист, марксовед. Основатель и первый руководитель Института Маркса и Энгельса (ИМЭ).
 1875 — Александр Гольденвейзер (ум. 1961), пианист, композитор, музыкальный критик, общественный деятель, народный артист СССР.
 1877 — Паскуаль Ортис Рубио (ум. 1963), мексиканский политик, президент Мексики.
 1892
 Артюр Онеггер (ум. 1955), швейцарско-французский композитор и музыкальный критик.
 Грегори Ла Кава (ум. 1952), американский кинорежиссёр, номинант на премию «Оскар» за лучшую режиссуру.

XX век 
 1900
 Вайолет Браун (ум. 2017), ямайская долгожительница.
 Панделис Пулиопулос (погиб в 1943), греческий политик, переводчик.
 1903
 Бикс Байдербек (ум. 1931), американский джазовый трубач.
 Клэр Бут Люс (ум. 1987), американский драматург, редактор, журналистка, посол, светская львица и конгрессмен США.
 1908 — Жозеф Котин (ум. 1979), российский конструктор, создатель танков КВ-1 и ИС.
 1914 — Даниил Данин (ум. 2000), советский и российский писатель, сценарист, литературный критик, популяризатор науки.
 1915 — Йожа Хорват (ум. 2012), хорватский писатель, драматург, сценарист. Причисляется к классикам современной хорватской литературы.
 1918
 Анатолий Граник (ум. 1989), советский режиссёр игрового, документального и научно-популярного кино, сценарист.
 Гюнтер Ралль (ум. 2009), немецкий лётчик-ас, третий по числу побед в истории.
 1920 — Борис Виан (ум. 1959), французский писатель, джазовый музыкант и певец.
 1923
 Яков Сегель (ум. 1995), актёр, кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
 Вал Логсдон Фитч (ум. 2015), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1980).
 1926 — Александр Зацепин, советский и российский композитор, автор песен к фильмам, народный артист РФ.
 1928
 Джеймс Эрл Рэй (ум. 1998), убийца Мартина Лютера Кинга.
 Сара Монтьель (ум. 2013), испанская киноактриса и эстрадная певица.
 1930
  Юстинас Марцинкявичюс (ум. 2011), советский литовский поэт, писатель-прозаик, драматург.
  (ум. 2015), немецкий математик; сын Эрвина Нестле, внук Эберхарда Нестле.
 1931 — Борис Носик (ум. 2015), русский писатель и журналист, драматург, переводчик.
 1932 — Анатолий Рощин (ум. 2016), советский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион (1972).
 1936 — Йозеф Блаттер, спортивный журналист, футболист-любитель, восьмой президент ФИФА.
 1939 — Ирина Пресс (ум. 2004), советская легкоатлетка, двукратная Олимпийская чемпионка, рекордсменка мира.
 1940 — Чак Норрис, американский киноактёр, мастер боевых искусств.
 1945 — Мадхаврао Шинде (ум. 2001), индийский политик.
 1946 — Владимир Гостюхин, российский и белорусский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Беларуси, лауреат Государственных премий СССР и РФ.
 1947
 Ким Кэмпбелл, канадский государственный деятель, девятнадцатый премьер-министр Канады.
 Том Шольц, американский рок-музыкант, композитор, изобретатель, инженер и филантроп, наиболее известный как основатель и единственный постоянный участник группы Boston.
 1948 — Владимир Мельников, российский предприниматель, основной владелец и председатель совета директоров российской компании по производству одежды «Глория Джинс».
 1949 — Агоп Мелконян, болгарский писатель-фантаст.
 1951 — Валерий Мищук (ум. 2022), российский бард.
 1952 — Морган Цвангираи (ум. 2018), зимбабвийский политик, премьер-министр.
 1953 — Пол Хаггис, канадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссёр.
 1955 — Юлиуш Махульский, польский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 1957 — Усама бен Ладен (убит в 2011), саудовский шейх, «террорист № 1».
 1958 — Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса.
 1961 — Лорел Кларк (погибла 2003), медик, капитан ВМС США, астронавт НАСА, научный специалист. Погибла в катастрофе шаттла «Колумбия».
 1962 — Жасмин Гай, американская актриса, певица.
 1963 — Джефф Аллен Амент, американский рок-музыкант, бас-гитарист, один из основателей группы Pearl Jam.
 
 Нене Черри, шведская певица, рэп-исполнительница, поэтесса и композитор.
 Эдвард, граф Уэссекский, младший ребёнок Елизаветы II.
  — Павел Срничек (ум. 2015), чешский футболист, вратарь, призёр Евро-1996.
 
 Евгений Рошал, российский программист, автор архиватора WinRAR.
 Тимбалэнд (наст. имя Тимоти Закари Мосли), американский рэпер, продюсер.
 
 Ева Герцигова, чешская супермодель.
 Крис Саттон, английский футболист.
  — Барбара Шетт, австрийская теннисистка и телеведущая.
 
 Энрико Кюн, немецкий бобслеист, олимпийский чемпион (2002).
 Шэннон Миллер, американская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. 
 
 Камий (полное имя Камий Дальме), французская певица и актриса.
 Золтан Каммерер, венгерский гребец на байдарках, трёхкратный олимпийский чемпион. 
  — Самюэль Это’о, камерунский футболист, олимпийский чемпион (2000). 
  — Оливия Уайлд, американская киноактриса.
  — Лассана Диарра, французский футболист.
  — Сергей Широков, российский хоккеист, олимпийский чемпион (2018). 
  — Марис Штромбергс, латвийский велогонщик, двукратный олимпийский чемпион в BMX (2008, 2012). 
  — Иван Ракитич, хорватский футболист, финалист чемпионата мира 2018 года. 
  — Эмили Осмент, киноактриса.
  — Зак Лавин, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2020).
  — Белинда Бенчич, швейцарская теннисистка, олимпийская чемпионка (2020).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 10 марта

До XIX века 
 1585 — Ремберт Додоэнс (р. 1517), фламандский ботаник, врач, географ, астроном.
 1670 — Иоганн Рудольф Глаубер (р. 1604), немецкий алхимик, химик, аптекарь и врач.
 1682 — Якоб ван Рёйсдал (р. 1628 или 1629), нидерландский художник, график и гравёр.
 1792 — Джон Стюарт, 3-й граф Бьют (р. 1713), шотландский дворянин, 7-й премьер-министр Великобритании (1762—1763).

XIX век 
 1805 — Феличе Фонтана (р. 1730), итальянский физик, натуралист и анатом, ботаник, химик.
 1819 — Фридрих Генрих Якоби (р. 1743), немецкий философ.
 1825 — Карл Брандан Моллвейде (р. 1774), немецкий математик и астроном.
 1826 — Жуан VI (р. 1767), король Соединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарве (1816—1826).
 1832 — Муцио Клементи (р. 1752), итальянский композитор, пианист, педагог.
 1856 — Людовико Липпарини (р. 1800), итальянский художник.
 1861 — Тарас Шевченко (р. 1814), украинский поэт, писатель, художник, основоположник национального литературного языка.
 1865 — князь Евгений Оболенский (р. 1796), декабрист, член «Союза благоденствия», участник восстания декабристов.
 1872 — Джузеппе Мадзини (р. 1805), итальянский революционер, мыслитель, борец за объединение Италии.
 1876 — Афанасий Щапов (р. 1831), русский историк, этнограф, антрополог, философ, публицист.
 1878 — Мирза Фатали Ахундов (р. 1812), азербайджанский писатель-просветитель, поэт, философ, общественный деятель.
 1879 — Василий Садовников (р. 1800), русский художник-акварелист и график.
 1895 — Чарльз Фредерик Уорт (р. 1825), французский кутюрье английского происхождения.

XX век 
 1902 — Михаил Певцов (р. 1843), русский путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии.
 1910 — Карл Райнеке (р. 1824), немецкий композитор, дирижёр и пианист.
 1937 — Евгений Замятин (р. 1884), русский писатель, публицист, литературный критик, киносценарист.
 1940 — Михаил Булгаков (р. 1891), русский советский писатель-прозаик, драматург, театральный режиссёр и актёр.
 1942 — Уилбур Сковилл (р. 1865), американский учёный-химик.
 1948 — Ян Масарик (р. 1886), чешский дипломат, посол, министр иностранных дел, во время Второй мировой войны — министр правительства в изгнании.
 1951 — Яков Николадзе (р. 1876), советский грузинский скульптор, педагог, народный художник Грузинской ССР.
 1961 — Михаил Дубсон (при рожд. Моисей Дубсон; р. 1899), российский и советский кинорежиссёр, сценарист и драматург.
 1966 — Фриц Цернике (р. 1888), голландский физик, лауреат Нобелевской премии (1953).
 1972 — Александр Гинцбург (р. 1907), советский кинооператор и режиссёр.
 1976 — Андрис Андрейко (р. 1942), латвийский советский шашист, международный гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира.
 1982 — Леонид Кмит (при рожд. Алексей Кмита; р. 1908), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.  
 1983 — Сергей Полуянов (р. 1924), советский кинооператор и фотокорреспондент.
 1985 — Константин Черненко (р. 1911), советский партийный деятель, трижды Герой Социалистического Труда, Генеральный секретарь ЦК КПСС (1984—1985).
 1988 — Энди Гибб (р. 1958), британский певец в стиле поп и диско, участник «Bee Gees».
 1992 — Николай Грибачёв (р. 1910), советский писатель и государственный деятель, Председатель ВС РСФСР (1980—1990).
 1993 
 Пётр Старостин (р. 1909), советский футболист.
 Владимир Сутеев (р. 1903), русский советский детский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-аниматор.
 2000 — Христофор Багдасарьян (р. 1908), советский и российский физикохимик, академик АН СССР и РАН.

XXI век 
 2001 — Владимир Ворошилов (при рожд. Калманович; р. 1930), автор, режиссёр и ведущий телепередачи «Что? Где? Когда?».
 2002 — Владимир Нахабцев (р. 1938), кинооператор, народный артист РСФСР.
 2003 — Марина Ладынина (р. 1908), актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 2004 — Борислав Брондуков (р. 1938), актёр театра, кино и телевидения, народный артист Украинской ССР.
 2010 — Дороти Дженис (р. 1910), американская актриса немого кино.
 2012 — Шервуд Роуленд (р. 1927), американский химик, лауреат Нобелевской премии (1995).
 2013 — Борис Аракчеев (р. 1926), советский и белорусский живописец, педагог.
 2017
 Гидо Кокарс (р. 1921), советский и латвийский хоровой дирижёр, основатель камерного хора «Ave Sol».
 Джон Сёртис (р. 1934), британский мото- и автогонщик, чемпион мира в «Формуле-1».
 2018 — Юбер де Живанши (р. 1927), французский модельер, основатель модного дома Givenchy.
 2021 — Людмила Лядова (р. 1925), композитор, пианистка, певица, народная артистка РСФСР.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Тарас Кумошник. Тарасий Бессонный (только для невисокосных лет).
 На Руси в старину считалось рано ложится спать (или спать днём) на Тараса очень опасным — можно кумаху (кумоху) наспать (кумаха — нечисть, начнёт человека среди дня крутить, ввечеру ноги ломить. Лишь один день в году (на Тараса Кумашника) выпадает кумахе взойти на крыльцо и пошастать по дому). Поговаривали так: «Хоть по стенке ходи, а спать погоди».
 Коли на Тараса дверь сорвётся с петель — жди беды (пожар или смерть родственника или болезнь).
 На Тараса средний срок появления проталин на севере.

См. также

Примечания